De Rally van Griekenland 2013, formeel 59th Acropolis Rally, was de 59e editie van de Rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 512e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Loutraki.

Verslag 
De successenreeks van Sébastien Ogier werd in de Acropolis al vroegtijdig een halte toe geroepen, waar het een defecte brandstofpomp was die op de openingsklassementsproef parten voor hem speelde. Ogier keerde wel terug in de rally en kwam nog tot een top tien klassering, maar haalde uiteindelijk de meeste eer met het maximale puntenaantal op de Power Stage. Desondanks werd het opnieuw een succes voor Volkswagen, aangezien teamgenoot Jari-Matti Latvala het stokje overnam en naar zijn eerste overwinning voor het team greep. Jevgeni Novikov leidde in eerste instantie, maar de Rus liet zich verrassen door een van de vele stenen, beschadigde daarbij zijn ophanging, en incasseerde veel tijdsverlies. Latvala reed vanaf dat moment weg van de concurrentie, waarvan Daniel Sordo in een sterk optreden zich als beste klasseerde met een tweede plaats. Thierry Neuville greep daarachter op plaats drie naar zijn tweede podium resultaat toe.

Programma

Resultaten

Statistieken

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 30,14 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Gri
Rally van Griekenland